Het WTA-tennistoernooi van Philadelphia (officieel Advanta Championships) van 2003 vond plaats van 27 oktober tot en met 2 november 2003 in de Amerikaanse stad Philadelphia. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt­banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Lindsay Davenport (winnares van de vorige editie, in 2000) was haar titel niet komen verde­di­gen.

De als eerste geplaatste Amerikaanse Venus Williams had zich kort voor aanvang van het toernooi afge­meld, wegens een buikspierblessure.

Het tweede reekshoofd, Amélie Mauresmo uit Frankrijk, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Russin Anastasija Myskina in drie sets. Mauresmo wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Philadelphia op haar naam te schrijven. Het was haar tiende WTA-titel, de tweede van 2003. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Martina Hingis en Anna Koernikova (winnaressen van de vorige editie, in 2000) hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste Amerikaanse duo Martina Navrátilová en Lisa Raymond won het toer­nooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Cara Black en Rennae Stubbs in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Navrátilová had daar­naast 172 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Raymond 41.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Philadelphia 2003
Philadelphia